Киселёвцы — многозначное понятие:

 Киселёвцы  — альтернативное название секты Иоаннитов

Населённые пункты

Белоруссия 
 Киселёвцы — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.